Birdman (rapper), de artiestennaam van de Amerikaanse rapper Bryan Williams
 Birdman (album), een album van de Amerikaanse rapper Bryan Williams
 Birdman (film), een film uit 2014 van regisseur Alejandro González Iñárritu
 Birdman and the Galaxy Trio, een tekenfilm uit de jaren 60 van NBC